Тирел 007 е болид от Формула 1, разработен от дизайнера Дерек Гарднър, с който Тирел участва между сезоните 1974 и 1976.

За разлика от предшественика си чийто дизайн включва масивно предно крило с радиатор и задно крило, 007 включва малки крила и гладък нос. От ГП на ЮАР 1975, болида включва нова сбита въздушна кутия, замествайки обичайния кръгъл дизайн използван за сезон 1974. 007 прави своя дебют в за ГП на Испания 1974 в ръцете на Джоди Шектър, докато съотборника му Патрик Депайе използва 006 преди втория екземпляр да е готов. Шектър спечелва състезанията в Андерсторп и в Брандс Хетч, докато най-добрият резултат на Депайе е второ място също в Андерсторп. Тирел завършват сезона на трета позиция при конструкторите с 52 точки

За сезон 1975 Шектър постига победа в домашното си състезание в Киалами, след оспорвана битка с Брабам-а на Карлос Ройтеман. По време на този сезон, Жан-Пиер Жабуй и Мишел Леклер също пилотират за Тирел съответно във Франция и в САЩ, но без особено добри резултати. 1975 се оказва леко разочароваща за отбора, финиширайки на пета позиция с 25 точки.

За сезон 1976, 007 е използван за първите четири състезания, като Депайе постига второ и трето място в Интерлагос и в Лонг Бийч, преди новия P34, с шест колела да бъде пуснат в употреба за французина в Харама. Скоро 007 е пенсиониран, след като и Шектър получава също един в Золдер. 007 също така е пилотиран от Иън Шектър, Алесандро Писенти-Роси, Ото Щупахер, Казуйоши Хошино и Кунимитсу Такахаши, като последния кара болида в ГП на Япония 1977.

Класиране във Формула 1 

56 точки постигнати за сезон 1976 с Тирел P34

Външни препратки 
Тирел 007 в statsf1.com

Болиди от Формула 1